Le’anpu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Le'anpu Miaozudongzuxiang, ort, Hunan, 
 Le'anpu (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar